Kreuzinger est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1950), lieutenant-général allemand
 (1905-1989), botaniste allemand

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand